L'avversario – romanzo di Julian May del 1984
 L'avversario – romanzo di Tom Clancy del 1998
 L'avversario – romanzo di Emmanuel Carrère del 2000
 L'avversario – film del 2002 diretto da Nicole Garcia, basato sull'omonimo romanzo di Carrère
 L'avversario – opera teatrale di Frédéric Cherbœuf e Vincent Berger del 2006, basata sull'omonimo romanzo di Carrère

Pagine correlate 
Avversario